Makkaraluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Makkaraluoto (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Makkaraluoto (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar